Garden (giardino in lingua inglese) può riferirsi a:

Editoria 
 Garden Editoriale – casa editrice di Milano

Geografia 
 Contea di Garden – contea del Nebraska 
 Garden (Michigan) – villaggio della Contea di Delta, Michigan 
 Garden (Utah) – census-designated place della Contea di Rich, Utah

Musica 
 Garden – EP di Death Plus e Lil Peep del 2015
 Garden – brano musicale dei Pearl Jam contenuto nell'album Ten del 1991
 Garden (Say It like Dat) – singolo di SZA del 2018
 Garden – album dei Silver Apples del 1998
 Garden ~Summer Edit~ – singolo dei Flow del 2005

Altro 
 Garden – "la guardia", nome colloquiale del corpo delle guardie reali norvegesi (Hans Majestet Kongens Garde)

Pagine correlate 
The Garden